Prades é uma comuna francesa na região administrativa de Midi-Pyrénées, no departamento de Ariège.

Demografia

Lugares de interesse
 Fonte antiga
 Muralha medieval
 A igreja de Saint-Pierre onde há uma escultura em madeira representando a Virgem Maria com o Menino Jesus.

Ver também
Comunas do departamento de Ariège

Localidades da França